Соревнования по теннису среди мужчин в одиночном разряде на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 14 августа на кортах олимпийского теннисного центра. Игры проходили на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проводится и Открытый чемпионат США. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 37 стран. 

Победителем стал олимпийский чемпион 2012 года в этом разряде британец Энди Маррей. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года аргентинец Хуан Мартин дель Потро сенсационно обыграл в первом круге первую ракетку мира Новака Джоковича и затем дошёл до финала.

Призёры

Посев 

<ol start="1">
  Новак Джокович (первый раунд)
 ' Энди Маррей (победа, золотая медаль)''
  Рафаэль Надаль (поражение в матче за третье место)
  Кэй Нисикори (победа в матче за третье место, бронзовая медаль)
  Жо-Вильфрид Тсонга (второй раунд)
  Гаэль Монфис (четвертьфинал)
  Давид Феррер (второй раунд)
  Давид Гоффен (третий раунд)

<ol start="9">
  Марин Чилич (третий раунд)
  Роберто Баутиста Агут (четвертьфинал)
  Пабло Куэвас (второй раунд)
  Стив Джонсон(четвертьфинал)
  Филипп Кольшрайбер (второй раунд, травма)
  Джек Сок (первый раунд)
  Жиль Симон (третий раунд)
  Бенуа Пер (второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Теннис на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года